Pauszaniasz (i. e. 5. század), filozófus Platón és Agathón köreiben, Platón Szümposzionjában is feltűnik
 Pauszaniasz (? – 467 körül) spártai hadvezér, politikus
 Pauszaniasz (i. e. 5. század), szicíliai orvos, Empedoklész barátja
 Pauszaniasz (ur. i. e. 409–395) spártai király
 Pauszaniasz (ur. i. e. 399–393) makedón király
 Pauszaniasz (i. e. 4. század), II. Philipposz  legidősebb fia, makedón trónörökös
 Pauszaniasz (i. e. 4. század), II. Philipposz testőre és feltehető gyilkosa
 Pauszaniasz Periégétész (115–180) görög író, utazó, geográfus
 Pauszaniasz  (2. század) görög filozófus
 Pauszaniasz (2–4. század körül), damaszkuszi görög történetíró
 Pafszaníasz Kacsótasz (1896–1991), görög katona és politikus